Don Lippincott, een Amerikaanse atleet
Jesse H. Lippincott, een Amerikaans zakenman, die belangrijk was voor de ontwikkeling van de muziekindustrie
Lippincott Williams & Wilkins, een uitgeverij die zich specialiseert in medische en wetenschappelijke literatuur